Лондонски атлетски гран при 2015. одржан је 24. и 25. јула 2015. на Олимпијском стадиону у Лондону. Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница 
.

Времена су дата према локалном времену GMT-1.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар -1,4 м/с

400 м

Миља

110 м препоне  
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје по резултату (кв).

110 м препоне (А) 
Ветар -0,9 м/с

110 м препоне (Б) 
Ветар -1,4 м/с

 110 м препоне(Ф) 
Ветар -1,5 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ 

1 Повукао се са такмичења

Бацање диска

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су ушле три првопласиране из сваке групе (КВ) и три на основу резултата (кв).

100 м (А) 
Ветар +0,1 м/с

100 м (Б) 
Ветар -0,3 м/с

 100 м (Ф) 
Ветар +0,1 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје по резултату (кв).

100 м (А) 
Ветар -0,3 м/с

100 м (Б) 
Ветар -1,2 м/с

 100 м (Ф) 
Ветар -0,8 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Жене

200 м 
Ветар -0,3 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне

4х100 м

Скок удаљ

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Лондонски атлетски гран при
ИААФ Дијамантска лига 2015.